

Astronomia 
13513 Manila – asteroide della fascia principale

Cinema
 Manila – cortometraggio del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
 Manila – film del 1991 diretto da Antonio Chavarrías
 Manila – film del 2000 diretto da Romuald Karmakar
 Manila – film del 2009 diretto da Adolfo Alix Jr., Raya Martin

Giochi 
Manila – gioco da tavolo

Geografia 
 Filippine
Manila – capitale dello Stato
 Stati Uniti d'America
Manila – città della Contea di Mississippi, Arkansas
Manila – census-designated place della Contea di Humboldt, California
Manila – città della Contea di Daggett, Utah